Il singolare del torneo di tennis Batumi Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aleksandra Panova che ha battuto in finale Kateryna Kozlova 6-4, 0-6, 7-5.

Teste di serie 

 Aleksandra Panova (Campionessa)
 Kateryna Kozlova (finale)
 Irina Chromačëva (quarti di finale)
 Valentina Ivachnenko (quarti di finale)

 Ilona Kramen' (quarti di finale)
 Sofia Shapatava (semifinali)
 Tetjana Arefyeva (primo turno)
 Aljaksandra Sasnovič (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Batumi Open 2013